Coutan ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Coutan (1848–1939), französischer Bildhauer
 Laure Coutan-Montorgueil (1855–1915), französische Bildhauerin
 Louis Joseph Coutan (um 1772–1830), französischer Kaufmann, Kunstsammler und Maler